Maly Uran  bezeichnet:

 Maly Uran, einen Nebenfluss der Samara in Russland, siehe Kleiner Uran
 Malý Uran, ein Naturdenkmal im Středočeský kraj in der Tschechischen Republik